Materiał detryczny (geologia)
 Detrytus (ekologia)
 Detryt / debris / wydzielina krypt migdałków podniebiennych (medycyna)